hrabstwo Portage (ang. Portage County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Portage (ang. Portage County) w USA, w stanie Wisconsin